Mentuhotep, o Tepia Mentuhotep, considerat el primer faraó de la dinastia XI d'Egipte, que va regnar de ca. 2119-2103 aC.
 Mentuhotep I, o Nebhepetra Mentuhotep, el cinquè faraó de la dinastia XI, de ca. 2046-1995 aC.
 Mentuhotep II, o Sanikare Mentuhotep, el sisè faraó de la dinastia XI, de ca. 1995-1983 aC.
 Mentuhotep III, o Nebtauyra Mentuhotep, el setè i últim faraó de la dinastia XI, de ca. 1983-1976 aC.
 Mentuhotep IV, faraó de la dinastia XII
 Mentuhotep V, faraó de la dinastia XII
 Mentuhotep VI, o Sankhenre Mentuhotep, faraó de la dinastia XVI d'Egipte, que va governar ca. 1700 aC.
 Mentuhotep VII, o Merenkhre Mentuhotep, faraó de la dinastia XVI o de la dinastia XVII, que va governar ca. 1600 aC.